5-та юнацька першість України з футболу розпочалася 6 серпня 2016 і завершилася 28 травня 2017 року.

Регламент 
Змагання проходять за класичною схемою у 2 кола з роз'їздами — матчі вдома та у гостях. Загалом кожна команда проведе по 26 матчів.

Учасники 

У турнірі беруть участь 14 юнацьких команд:

 — нові команди.

Турнірна таблиця 
|}

Найкращі бомбардири

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2016—2017
 Кубок України з футболу 2016—2017

Примітки

Посилання 
 Першість серед юнацьких команд 2016/2017 на офіційному сайті ПЛ 

2016 у футболі
2017 у футболі
Сезони чемпіонату U-19 України з футболу
2016 в українському спорті
2017 в українському спорті